Flucht steht für:
 Flucht, das plötzliche, schnelle Verlassen eines Ortes
 eine Migrationsbewegung, siehe Flüchtling
 Fluchtverhalten bei Tieren
 Flucht (1961), ein Kurzfilm über Flüchtlinge aus der DDR
 Flucht (1977), deutscher Fernsehfilm
 Flucht 1937, deutscher Film (2016)

eine gerade Linie:
 in der Vermessungen, siehe Fluchtung
 im Bauwesen die gradlinige Aneinanderreihung von Objekten, siehe: Flucht (Bauwesen)
 in der perspektivischen Darstellung, siehe Fluchtpunkt

Siehe auch:
 Die Flucht (Begriffsklärung)
 Auf der Flucht (Film bzw. Fernsehserie)
 Dietrichs Flucht, eine um 1275 verfasste Heldendichtung
 Eskapismus, Realitätsflucht
 Flucht von der Erde (2012)
 Flüchtung
 Suite (Zimmerflucht)